Zoltan Fejer-Konnerth (* 20. Juli 1978 in Odorheiu Secuiesc (Oderhellen), Rumänien) ist ein deutscher Tischtennisspieler. Er nahm an acht Weltmeisterschaften teil und qualifizierte sich 2004 für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Bisher (März 2016) bestritt er 45 Länderspiele.

Sein Cousin Andreas Fejer-Konnerth war zweimal rumänischer Meister, ehe er 1988 nach Deutschland auswanderte.

Werdegang 
Zoltan Fejer-Konnerth kam als Fünfjähriger zum Tischtennis. Damals schloss er sich dem rumänischen Verein TTC Odorhellen an. 1990 übersiedelte er zusammen mit seinem älteren Bruder Ferenc und seinem Trainer Tibor Rozsnyois nach Deutschland. Hier spielte er in der Verbandsliga beim TTC Jülich.

Seine internationale Karriere wurde unterbrochen, als er trotz entsprechender sportlicher Leistungen aus disziplinarischen Gründen nicht für die WM 2001 nominiert wurde. Im März 2016 wurde er aus der Nationalmannschaft offiziell verabschiedet.

Seine erfolgreichste Zeit hatte er zwischen 2004 und 2007 in Grenzau, dort war er Pokalsieger 2005/2006 und bester Spieler der Liga in der Saison 2006/2007.

Titel und Erfolge 
 1992 – Schüler-Europameister im Doppel mit Thomas Schröder
 1993 – Deutscher Meister im Schüler-Einzel
 1993 – Internationaler Meister Schüler CSFR, Holland
 1995 – Mannschafts-Europameister Jugend
 1996 – Sieger Europe Top 12 der Jugend in Bröndby
 1996 – Erster Einsatz in der Nationalmannschaft (Europaliga gegen Österreich)
 1997 – Sieger Europe Top 12 der Jugend
 1998 – Viertelfinalist DTTB-TOP-16
 1999 – Viertelfinalist DTTB-TOP-16
 1999 – Achtelfinalist im Einzel der German Open in Bremen
 1999 – Gewinner Europaliga
 2000 – Deutscher Vizemeister im Junioren-Einzel
 2000 – Deutscher Meister im Herren-Einzel in Magdeburg
 2000 – Gewinner Europaliga
 2001 – Sieger Dutch Open im Herren-Doppel in Rotterdam
 2001 – Sieger English Open im Herren-Doppel in Chatham
 2001 - 3. Platz ITTF-Pro-Tour-Finale im Herren-Doppel in Tianjin
 2001 – Gewinner Europaliga
 2002 – Sieger des DTTB-TOP-12
 2002 – Vizeeuropameister Herren-Mannschaft in Zagreb
 2002 – Europameister im Herren-Doppel in Zagreb (zusammen mit Timo Boll)
 2003 – Deutscher Vizemeister im Herren-Einzel in Bielefeld
 2003 – Vizeeuropameister Herren-Mannschaft in Courmayeur
 2004 – Vizeweltmeister Herren-Mannschaft in Doha
 2004 – Teilnahme an den Olympischen Spielen
 2016 – mit DT Düdelingen Mannschaftsmeister von Luxemburg

Spielsystem 
Angriff (Spezialschlag: Vorhand-Topspin), Rechtshänder, Shakehand

Privates 
Zoltan Fejer-Konnerth ist verheiratet und hat einen Sohn.

Turnierergebnisse

Quellen 
 Barbara Völkerding: Im Kampfjet nach oben. In: Zeitschrift DTS, 1997/9 Seite 37.
 Christian Müller: Der Hallodri wird erwachsen. In: Zeitschrift DTS, 2002/10 Seite 32–34.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Hauptquelle für diesen Artikel war das Spielerporträt auf tischtennis.de (abgerufen am 21. August 2012)
  (abgerufen am 5. August 2011)
 Was macht eigentlich Ex-Vize-Weltmeister Zoltan Fejer-Konnerth?, Artikel vom 29. Mai 2020 (abgerufen am 2. Juni 2020)

Tischtennisspieler (TTC Zugbrücke Grenzau)
Tischtennisspieler (TTF Bad Honnef)
Tischtennisspieler (TTV Gönnern)
Tischtennisspieler (TTC Karlsruhe-Neureut)
Tischtennisspieler (TTC Jülich)
Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Deutscher
Geboren 1978
Mann